José (de) Gálvez puede referirse a:

Personalidades 
 José de Gálvez y Gallardo (1720-1787), jurista español.
 José Gálvez Egúsquiza (1819-1866), abogado y político peruano, héroe del Combate del Callao de 1866.
 José Gálvez Moreno (1850-1894), militar peruano, héroe de la Guerra del Pacífico.
 José Gálvez Barrenechea (1885–1957), poeta y político peruano.
 José Gálvez (1851-1910), abogado y político argentino.
 José Gálvez Ginachero (1866-1952), ginecólogo español y alcalde de Málaga.
 José Gálvez Ruíz (1874-1939), músico y maestro de capilla español.
 José Manuel Gálvez Velandia (1931-1978), actor colombo-mexicano.
 José Gálvez Estévez (1974-), exfutbolista español que jugó de delantero.

Otros 
 Distrito de José Gálvez, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca, Perú.
 Sport José Gálvez (1908-1967), antiguo club peruano de fútbol.
 José Gálvez FBC (1951-), equipo profesional de fútbol del Perú.